Mikayıllı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Mikayıllı – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian